La Beauté du diable, film français de René Clair sorti en 1950 ;
 La Beauté du diable racontée suivie d'un entretien avec René Clair sur le problème de Faust, livre de Jean Marcenac publié en 1950 aux Éditeurs français réunis ;
 La Beauté du diable (Anjo Mau), feuilleton télévisé brésilien (1997-1998) écrit par Maria Adelaide Amaral.